Astralium är ett släkte av snäckor. Astralium ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Turbinsnäckor
Astralium